Vianos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vianos (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Vianos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar